Diversi personaggi hanno portato il nome di Carlo Rezzonico

Papa Clemente XIII (1693-1769);
Carlo Cardinal Rezzonico, nipote di Clemente XIII, camerlengo di Santa Romana Chiesa;
Carlo Rezzonico, commercialista svizzero, socio accomandante di Silvio Berlusconi nella Edilnord Sas.